SVHC Dopie, studentenhockeyclub uit Delft
Dopie (graffitikunstenaar)